

Новонікольський сільський округ — сільський округ, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область
 Новонікольський сільський округ — сільський округ, Сандиктауський район, Акмолинська область